Blackout може значити:
 Аварія в енергосистемі (жаргон, ) — масове відключення електроенергії в темний час доби.

У музиці

Гурти 
 «Blackout» — польський гурт.
 «The Blackout» — валлійський гурт.

Альбоми 
 «Blackout» — альбом Брітні Спірс.
 «Blackout» — альбом гурту «The Brilliant Green».
 «Blackout» — альбом гурту «Dropkick Murphys».
 «Blackout» — альбом гурту «Scorpions».

Див. також 
 Блекаут (значення)